Il gruppo della rasvumite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della rasvumite 
 Pautovite
 Picotpaulite
 Rasvumite

Note 

Rasvumite